Eigennaam
Ramírez (achternaam), een veel voorkomende Spaanstalige achternaam

Personen
Aldo Ramírez, een Colombiaans voetballer
Ariel Ramírez, een Argentijns componist
Armando Ariel Ramírez Marín, een Colombiaans componist, muziekpedagoog en dirigent
Brayan Ramírez, een Colombiaans wielrenner
Carlos Ramírez (wielrenner), een Colombiaans wielrenner
Cristian Ramírez, een Ecuadoraans voetballer
Dania Ramirez, een Dominicaans actrice
Édgar Ramírez, een Venezolaans acteur
Eduardo Ramírez Villamizar, een Colombiaans schilder en beeldhouwer
Efren Ramirez, een Amerikaans acteur
Erwin Ramírez, een Ecuatoriaans voetballer
Francisco Javier Ramírez Acuña, een Mexicaans politicus
Gastón Ramírez, een Uruguayaans voetballer
Ilich Ramírez Sánchez, een Venezolaans guerrillastrijder
Ignacio Ramírez, een Mexicaans politicus
Javier Ramirez, een Spaans wielrenner
J.R. Ramirez, een Amerikaans acteur
Juan Diego Ramírez, een Colombiaans wielrenner
Luis Ramírez de Lucena, een Spaans dichter
Manny Ramirez, een honkballer uit de Dominicaanse Republiek
Marcelo Ramírez, een Chileens voetballer
Margarito Ramírez, een Mexicaans politicus
Martin Ramírez, een Colombiaans wielrenner
Óscar Antonio Ramírez, een Costa Ricaans voetballer
Óscar Ramírez Martín, een Spaans voetballer
Ram Ramirez, een Amerikaans jazzpianist en -componist
Richard Ramirez, een Amerikaanse seriemoordenaar
Rubén Ramírez Hidalgo, een Spaans tennisser
Sandro Ramírez, een Spaans voetballer
Sara Ramírez, een Amerikaans actrice
Sergio Ramírez, een Nicaraguaans schrijver en politicus

Fictieve personages
Esteban Ramirez, een personage in de serie The Suite Life of Zack & Cody

Geografie
Diego Ramírezeilanden, een Chileense eilandengroep in de Grote Oceaan
Sánchez Ramírez, een provincie van de Dominicaanse Republiek
Ramirezeiland, een Chileens eiland

Overig
 Estadio Hernán Ramírez Villegas, een stadion in Colombia
 Ramirez (vrachtwagen), een voormalig Mexicaans vrachtwagenmerk
 Guitarras Ramírez, Spaans gitaarbouwer
 Ramírez (film), Spaanse thriller uit 2008 van Albert Arizza met Cristian Magaloni